Мамудо Моро (; ) — ганский футболист, нападающий клуба «Мьельбю».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба ганской академии «Голден Бут». В 2014 году перебрался в шведский клуб «Шёбу», в котором за 12 матчей в пятом дивизионе забил 14 мячей. Летом 2014 года перешёл в клуб второго дивизиона «БВ 90». Летом 2015 года стал игроком «Хеслехольма», где выступал до конца года.

30 марта 2016 года перешёл в «Мьельбю», подписав с клубом контракт. 16 апреля провёл за клуб первую игру. В матче первого тура первого дивизиона с «Норрбю», заменив в середине второго тайма Альберта Эюпи. За два сезона, проведённых в клубе, принял участие в 41 матче, в которых забил 21 гол.

В октябре 2017 года подписал двухлетнее соглашение с «Хельсингборгом». В первом сезоне клуб занял первое место в турнирной таблице Суперэттана и вышел в Алльсвенскан. 31 марта 2019 года в матче первого тура нового чемпионата с «Норрчёпингом» Моро дебютировал в чемпионате Швеции.

9 декабря 2019 года вернулся в «Мьельбю», заключив контракт на два года.

Достижения 
Хельсингборг:
 Победитель Суперэттана: 2018

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на lagstatistik.se

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Хеслехольм»
Игроки ФК «Мьельбю»
Игроки ФК «Хельсингборг»